Ätnajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ätnajaure (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (1,18 km²)
Ätnajaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn